Герб муниципального образования «Медынский район» Калужской области Российской Федерации.

Герб утверждён решением № 70 районного Собрания муниципального образования «Медынский район» 10 февраля 2006 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2134.

Описание герба 

«В лазоревом поле горностаевая перевязь, обременённая сообразно щиту золотой, с жемчугами и самоцветами, „древней царской“ (уездной) короной и сопровождаемая с каждой из сторон тремя золотыми пчёлами».

Символика герба 
Герб Медынского района разработан на основе исторического герба города Медынь Калужского наместничества.

Лазоревое поле и изображение пчёл, заимствованные из герба 1777 года, показывают взаимосвязь района и города Медынь, а также преемственность многих поколений людей, живших на Медынской земле.

Пчела — традиционный символ трудолюбия, бдительности, бережливости, творческой деятельности.

Горностаевая перевязь и корона символизируют самобытность и многовековую историю Медыни. Медынская земля практически с самого образования Древнерусского государства играла важную роль в обороне страны. В разные годы здесь правили смоленские и московские князья, а в начале XVI столетия Василий III выделил Медынскую землю в отдельное владение, которое даровал представителю древнего княжеского рода Михаилу Глинскому.

Горностаевый мех в геральдике символ благородства и достоинства.

Перевязь — символ верного служения.

Золото — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Лазурь — символ чести, духовности, красоты, ясности.

История герба 

Герб Медынского района был разработан Союзом геральдистов России на основе исторического герба Медыни.

Герб Медыни был Высочайше утверждён  года императрицей Екатериной II вместе с другими гербами городов Калужского наместничества (ПСЗ, 1777, Закон № 14596)

10 февраля 2006 года районное Собрание муниципального образования «Медынский район» утвердило герб Медынского района.

Авторы герба района: идея — Владимир Клещев (Медынь), Константин Моченов (Химки), Михаил Медведев (Санкт-Петербург), обоснование символики — Кирилл Переходенко (Конаково), компьютерный дизайн — Оксана Афанасьева (Москва).

См. также 
 Гербы районов Калужской области
 Гербы населённых пунктов Калужской области
 Флаг Медынского района

Примечания

Ссылки 
 Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Рос. империи, внесённые в Полн. собр. законов с 1649 по 1900 г. — М., 1990;

Медынский район
М
Гербы районов России
Гербы с изображением корон на щите
Гербы с изображением пчелы